Volcano kan  syfta på: 

 Volcano, Hawaii – en stad i Hawaii County USA
 Volcano, Kalifornien – en ort i USA
 Volcano (film) – en amerikansk actionfilm från 1997
 Volcano (album av Satyricon) – från 2003
 Volcano (album av Edie Brickell) – från 2003

Se även 
Vulkan
 Vulcano – en ö i Tyrrenska havet